Foncine peut faire référence à :
 Foncine-le-Haut, village français du Jura ;
 Foncine-le-Bas, village français du Jura ;
 Jean-Louis Foncine (1912–2005), auteur français de littérature d'enfance et de jeunesse.